54 – rok
 54 p.n.e.
 54 (liczba)